Gourevitch ou Gurevich peut désigner :
 Anatoli Gourevitch (1913-2009), espion soviétique dans le réseau Orchestre rouge ;
 Aaron Gourevitch (1924-2006), médiéviste russe ;
 Danielle Gourevitch (1941-2021), professeur française des universités, philologue et historienne de la médecine gréco-romaine ;
 Dmitri Gourevitch (né en 1956), joueur d'échecs soviétique, puis américain ;
 Édouard Gourévitch (1921-1999), rabbin de Neuilly-sur-Seine ;
 Ilia Gourevitch (né en 1972), joueur d'échecs soviétique, puis américain ;
 Jean-Michel Gourevitch (né en 1949), journaliste et entrepreneur français ;
 Jean-Paul Gourévitch (né en 1941), écrivain et consultant international français ;
 Lioubov Gourevitch (1866-1940), éditrice, écrivaine et critique littéraire russe ;
 Mikhaïl Gourevitch (1893-1976), ingénieur aéronautique soviétique ;
 Mikhaïl Gourevitch (né en 1959), joueur d'échecs ukrainien, puis turc et belge.

Patronyme russe